Cocoa (Apple), object-georiënteerde API, ontwikkeld door Apple.
 Cocoa (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida.
 Het Engelstalige woord voor cacao/chocolade.